Лазки — топоним

Украина 
 Полтавская область
 Лазки — село,  Зеньковский район
 Лазки — село,  Хорольский район